Сад — селище міського типу в Україні, у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Населення за переписом 2001 року становить 474 особи. Орган місцевого самоврядування — Іларіонівська селищна рада.

Географічне розташування 
Селище міського типу Сад розташоване на правому березі річки Маячка, вище за течією на відстані 1 км розташоване смт Іларіонове, нижче за течією на відстані 3 км розташоване місто Дніпро. Річка в цьому місці пересихає. Поруч проходять автошляхи територіального значення  ,  та залізниця, пасажирський зупинний пункт Платформа 212 км та станція Іларіонове (за 2,5 км).

Історія 
Вперше згадується у 1850—1899 роках. 

У 1957 роках отримало статус — селище міського типу.

Об'єкти соціальної сфери 
 Початкова школа-садочок.
 Фельдшерсько-акушерський пункт.

Посилання 
 Погода в смт Сад

Селища міського типу Дніпропетровської області
Іларіонівська селищна рада